Гагуш:

 Гагуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Гагуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.